Orešje kan syfta på:

Kroatien 

 Orešje (ort i Kroatien), Zagrebs län,

Nordmakedonien 

 Oreše (ort i Makedonien), Opsjtina Časjka,

Slovenien 

 Orešje (ort i Slovenien), Občina Šmarješke Toplice,